Saint Georges kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Saint George, ort,

Frankrike 

 Saint-Georges-sur-Moulon, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Georges-sur-la-Prée, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Georges-sur-Arnon, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Georges-Haute-Ville, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Georges-de-Poisieux, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Georges-de-Baroille, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Montserrat 

 Saint George, Montserrat, parish, 

Robotskapade Bermudaförgreningar